Vougy puede referirse a:

 Vougy, comuna francesa en el departamento del Loira; o
 Vougy, comuna francesa en el departamento de Alta Saboya.